Troïlus, Troïlos ou Troïle est un nom grec qui peut faire référence à:

Personnalités
 Troïlos, prince troyen de la mythologie grecque.
 Troïlos le Grammairien, originaire de Sidé, écrivain grec du .
 Troilus de Mesgouez, gentilhomme de Bretagne ().

Toponymes
Lac Troilus, un lac du versant de la rivière Broadback, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres
 Troïlus et Cressida, une pièce de William Shakespeare (v. 1602).
 Papilio troilus, une espèce de papillon.
 1208 Troïle, un astéroïde.